Living Eyes – album dei Bee Gees del 1981
Living Eyes – singolo dei Bee Gees del 1981, dall'album omonimo
Living Eyes – album dei Radio Birdman del 1981